

Cinema
Finnegan – cortometraggio muto del 1913

Persone
Chris Finnegan – pugile britannico
Cortland Finnegan – giocatore di football americano statunitense
George Finnegan – pugile statunitense
John Finnegan – attore statunitense
Sarah Finnegan – ginnasta statunitense

Pagine correlate
Finnigan